'''Gaudentius kan verwijzen naar:

Gaudentius van Novara (327-318), heilige, bisschop van Novara
Gaudentius van Brescia (heilige): († na 406) heilige en bisschop van Brescia;
Radim Gaudentius (970-1004/1020), heilige, bisschop van Gniezno
Gaudentius van Brescia (theoloog): (1612-1672), capucijn en theoloog.